Jackson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Jackson (Alabama)
Condado de Jackson (Arkansas)
Condado de Jackson (Carolina do Norte)
Condado de Jackson (Colorado)
Condado de Jackson (Dakota do Sul)
Condado de Jackson (Flórida)
Condado de Jackson (Geórgia)
Condado de Jackson (Illinois)
Condado de Jackson (Indiana)
Condado de Jackson (Iowa)
Condado de Jackson (Kansas)
Condado de Jackson (Kentucky)
Paróquia de Jackson, na Luisiana
Condado de Jackson (Michigan)
Condado de Jackson (Minnesota)
Condado de Jackson (Mississippi)
Condado de Jackson (Missouri)
Condado de Jackson (Ohio)
Condado de Jackson (Oklahoma)
Condado de Jackson (Oregon)
Condado de Jackson (Tennessee)
Condado de Jackson (Texas)
Condado de Jackson (Virgínia Ocidental)
Condado de Jackson (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos